

Яготин — місто, Київська область, Бориспільський район
 Яготин — залізнична станція Київської дирекції Південно-Західної залізниці
 Яготин — садиба неподалік від Києва, раніше належала родинам Розумовських та Репніних-Волконських